Rhabdodendraceae – monotypowa rodzina roślin okrytonasiennych obejmująca rodzaj Rhabdodendron z trzema gatunkami występującymi w tropikalnej części Ameryki Południowej.

Morfologia 
Należące tu rośliny są zimozielonymi drzewami z okazałymi, całobrzegimi liśćmi. Kwiaty zebrane w kwiatostan. Z płytkim hypancjum, krótkimi działkami kielicha i zwykle mięsistymi płatkami korony. Pręciki liczne z charakterystycznymi, bardzo krótkimi nitkami i długimi pylnikami. Słupek pojedynczy, z jednego owocolistka. Owocem jest pestkowiec z zachowanym, trwałym kielichem.

Systematyka 
Miejsce tej rodziny w systematyce okrytonasiennych długi czas było niejasne. Jeszcze w systemie Takhtajana z 1997 była umieszczana w obrębie rzędu rutowców Rutales.
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany  system APG IV z 2016)
Rodzina bazalna dla kladu obejmującego większość rodzin goździkowców (dla grupy caryophylloids):

 Podział rodziny

rodzaj: Rhabdodendron Gilg et Pilger, Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 47: 152. 1905
 Rhabdodendron amazonicum (Spruce ex Benth.) Huber
 Rhabdodendron gardnerianum (Benth.) Sandwith
 Rhabdodendron macrophyllum (Spruce ex Benth.) Huber

Przypisy 

Goździkowce